Skäggböle kan avse:
Skäggböle, Tenala – en by i Tenala i Raseborgs stad
Skäggböle, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland